Trinity může znamenat:

Místopisné jméno 
 Trinity (přítok Mexického zálivu) – řeka v Texasu v USA, přítok Mexického zálivu
 Trinity (přítok Klamathu) – řeka v Kalifornii v USA, přítok Klamathu
 Trinity (přehrada v Kalifornii) – přehrada v Kalifornii v USA na řece Trinity (přítoku Klamathu)
 Trinity (souostroví) – souostroví na Aljašce v USA
 Trinity (pohoří) – pohoří v Kalifornii v USA

jiné 
 Trinity (jaderný test) – jaderný test v roce 1945 provedený USA
 Trinity (Leon Uris) – kniha Leona Urise
 Trinity (filmová série) – série westernů
 Trinity (album, Visions of Atlantis) – album skupiny Visions of Atlantis z roku 2007
 Trinity – ringové jméno Stephanie Finochiové
 Trinity – postava ze sci-fi série Matrix, ztvárněná Carrie-Anne Mossovou